Le cabinet Schmidt () peut désigner ces gouvernements fédéraux ouest-allemands :

le cabinet Schmidt I, au pouvoir entre 1974 et 1976 ; 
 le cabinet Schmidt II, au pouvoir entre 1976 et 1980 ; 
 le cabinet Schmidt III, au pouvoir entre 1980 et 1982.